Availles est un toponyme français, utilisé pour le nom des communes suivantes :
 Availles-en-Châtellerault, commune française du département de la Vienne ;
 Availles-sur-Chizé, ancienne commune française rattachée à Chizé, dans les Deux-Sèvres ;
 Availles-Limouzine, commune française du département de la Vienne (temporairement Availles-la-Montagne) ;
 Availles-sur-Seiche, commune française du département d'Ille-et-Vilaine ;
 Availles-Thouarsais, commune française du département des Deux-Sèvres.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France